Elmenhorst – comune tedesco nel circondario del ducato di Lauenburg
 Elmenhorst – comune tedesco nel circondario della Pomerania Anteriore-Rügen
 Elmenhorst – comune tedesco nel circondario dello Stormarn
 Elmenhorst/Lichtenhagen – comune tedesco nel circondario di Rostock